La carangue dorée est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de carangues :
Caranx crysos à Haïti.
Gnathanodon speciosus en Polynésie française.